Nueces steht für:

 Nueces-Streifen, ein Landstreifen zwischen Nueces River und Rio Grande
 Nueces County, ein County im US-Bundesstaat Texas
 Nueces River, ein Fluss im US-Bundesstaat Texas
 USS Nueces, ein Kasernenschiff der United States Navy

Siehe auch:

 Massaker am Nueces River 1862